Niemcy:
 Groß Berßen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland
 Klein Berßen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland